La bataille de Stalingrad, est l'une des grandes défaites de l'armée allemande sur le front de l'Est et un tournant stratégique majeur de la Seconde Guerre mondiale.

 ancien nom de la place de la Bataille-de-Stalingrad à Paris
 Place de Stalingrad (Albi)
 Place de Stalingrad (Bordeaux)
 Place de Stalingrad (Le Mans)
 Place de Stalingrad (Limoges)
 Place de Stalingrad (Lyon)
 Place de Stalingrad (Puteaux)
 Place de Stalingrad (Reims)
 Place de Stalingrad (Saint-Nazaire)
 Place de Stalingrad (Saint-Quentin)

Voir aussi 
 
 
 

Stalingrad
Stalingrad
Stalingrad Place